Nkhoma steht für:

 Nkhoma (Malawi), ein Distrikt in Malawi

Nkhoma ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Michael Barth Kamphambe-Nkhoma (* 1947), malawischer Diplomat